

Patronyme 

 Aaron March (1986-), snowboardeur italien ;
 Arthur March (1891-1957), physicien autrichien ;
 Ausiàs March (v. 1397-1459), écrivain classique de langue catalane ;
 Eve March (1910 - 1974), actrice américaine ;
 Fredric March (1897 - 1975), acteur américain ;
 Guillem March (1979- ), auteur de bande dessinée espagnol ;
 James March (1928-2018), économiste, sociologue et universitaire américain ;
 Joan March Ordinas (1880-1962), contrebandier, banquier et homme politique espagnol ;
 Philippe March (de son vrai nom Aimé de March, 1924-1980), acteur français ;

personnage de fiction
 Colonel Perceval March, détective créé par John Dickson Carr.

Pseudonyme 

 April March (1965-), chanteuse américaine ;
 Jane March (1973-), actrice britannique ;
 Peggy March (1948-), chanteuse américaine ;
 William March (1893-1954),  écrivain américain.

Toponyme 

 District de March, district de Suisse ;
 March, commune allemande ;
 March, ville d'Angleterre ;
 March, rivière d'Autriche, affluent du Danube.

Œuvres 

albums
 , album de Michael Penn sorti en  ;
 , album de Lene Lovich sorti en 1990 ;

chansons
 March, chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 March, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

cinéma
 March, film américain de James P. Mercurio sorti en 2001 ;
 March, film américain de George Danno sorti en 2002.

Autre 
 March, genre musical associé à la marche cadencée

Voir aussi 
 Les Quatre Filles du docteur March, roman
 La Solitude du docteur March, roman de Geraldine Brooks
 March Engineering, ancien constructeur britannique de sport automobile
 Marc'h, personnage de la mythologie celtique
 Nissan March, automobile